

Geografia
Lipari – isola dell'arcipelago delle Eolie, in Italia
Lipari – comune italiano della città metropolitana di Messina comprendente le isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi
Isole Lipari – nome alternativo delle isole Eolie

Persone
Angelo Lipari – patriota e prefetto italiano
Nicolò Lipari – politico e giurista italiano
Vito Lipari – politico italiano, vittima di Cosa nostra